Guaiúba kan syfta på:

Brasilien 

 Guaiúba (kommun), Ceará, 
 Guaiúba (ort), Ceará,